Niedt ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Niedt (* 1957), deutsche Malerin
 Ernst Niedt (1844–1902), deutscher Theaterschauspieler
 Friedrich Erhard Niedt (1674–1717), deutscher Jurist, Musiktheoretiker und Komponist
 Karl Niedt (1872–1950), deutscher Orgelbauer
 Wilhelm Konrad Niedt (1825–1890), deutscher Theaterschauspieler